Алексе́й Щербако́в:
 Щербаков, Алексей Васильевич (1924—1946) — Герой Советского Союза.
 
 Щербаков, Алексей Михайлович (род. 1982) — российский боксёр.
 
 Щербаков, Алексей Яковлевич (1901—1978) — советский авиаконструктор.